Тази́ев — фамилия. Известные носители:

 Тазиев, Али Мусаевич (род. 1974) — ингушский полевой командир, командующий вооружёнными силами «Кавказского эмирата»; в настоящее время отбывает пожизненное заключение.
 Тазиев, Гарун (1914—1998) — бельгийский и французский геолог и вулканолог, автор книг и фильмов о вулканах.